49-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 23 сентября 1975 года во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Москве, СССР. В нём приняли участие 169 спортсменов из 33 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 43-й чемпионат Европы.

Медалисты

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Результаты на сайте Chidlovski.net

Чемпионаты мира в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Сентябрь 1975 года
1975 год в Москве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
Чемпионаты мира в России
Спорт в России в 1975 году